World Cyber Games 2002 — чемпионат World Cyber Games был проведён в Южной Корее в городе Тэджон с 28 октября по 3 ноября 2002 года. В играх приняли участие 462 игрока из 45 стран мира. Призовой фонд чемпионата составил 300,000$.

Страны-участницы 

В соревнованиях приняли участие игроки из 45 стран мира.

Официальные игры чемпионата 

Соревнования проводились по 10 дисциплинам.

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike (5 на 5)
  Unreal Tournament (1 на 1) (2 на 2)
  Quake III Arena (1 на 1) (2 на 2)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1) (2 на 2)
  Age of Empires II: The Conquerors (1 на 1)

Спортивный симулятор:
  FIFA 02 (1 на 1) (2 на 2)

Результаты

Медальный зачёт

Примечания

См. также 
 WCG RU Preliminaries 2002 — Российские отборочные игры.

Ссылки 
 WCG Russia — Официальный сайт Российских отборочных игр.
 WCG — Официальный сайт World Cyber Games.

2002